Арда́товское се́льское поселе́ние — название муниципальных образований в России:

 Ардатовское сельское поселение — в составе Ардатовского района Мордовии.
 Ардатовское сельское поселение — в составе Дубенского района Мордовии.